Die Florida Federal Open 1981 waren ein Tennisturnier der Damen in Tampa. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1981 und fand vom 5. bis 11. Oktober 1981 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1981
Tennisturnier in Tampa